Watanabe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chihisa Watanabe
 Ryozo Watanabe
 Yasuaki Watanabe